Das Chestnut Hill Classic 2023 fand vom 2. bis 6. März 2023 in Philadelphia, Pennsylvania, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der PSA World Tour der Damen 2022/23 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Bronze.

Im Finale trafen die beiden US-Amerikanerinnen Olivia Fiechter, auf Position zwei gesetzt, und Olivia Clyne, auf Position drei gesetzt, aufeinander. Fiechter setzte sich mit 11:8, 7:11, 11:7 und 11:8 durch und gewann damit ihren fünften Titel auf der World Tour.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 24 Spielerinnen. Die acht besten Spielerinnen wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielten Hannah Craig und Allie Stoddard jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 51.250 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf thesquashsite.com (englisch)

Einzelnachweise 

Squashturnier in Philadelphia
PSA World Tour der Damen 2022/23